Ney kan syfta på:

 Ney – en österländsk flöjt
 Michel Ney – en fransk marskalk (1769–1815)

Geografi

Frankrike 

 Ney, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Iran 

 Ney Aḩmad Beyg, ort, Ardabil,

Tyskland 

 Ney, Rheinland-Pfalz – kommun i  Rheinland-Pfalz,

USA 

 Ney, Ohio – ort i Ohio, Defiance County, 

Robotskapade Iranförgreningar